António de Oliveira Salazar — presidente do Conselho de Ministros português, de 1933 a 1968
 N'dalatando — cidade angolana antigamente chamada Vila Salazar
 Baucau — cidade de Timor-Leste antigamente chamada Vila Salazar
 Salazar de las Palmas — município da Colômbia
Espátula, utensílio de cozinha.

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos